Арандилья-дель-Арройо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 31 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de la Diputación de Cuenca 

Муниципалитеты Куэнки